Miejscowości w Kanadzie:
 Granby – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec

Miejscowości w USA:
 Granby – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Granby – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Grand
 Granby – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Granby – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Granby – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Granby – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Granby – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Granby (ang. Granby Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Granby (ang. Granby Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Granby (ang. Granby Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet
 Granby (ang. Granby Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Granby (ang. Granby Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Granby (ang. Granby Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex

Wielka Brytania:
 Granby – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire w Anglii

Szwecja:
 Granby – tätort w gminie Sigtuna
 Granby – krater uderzeniowy w Szwecji

Może też dotyczyć:
 Nazwa operacji wojskowej w czasie I wojny w Zatoce w roku 1991.